I Campionati del mondo di aquathlon del 2018 (XXI edizione) si sono tenuti a Fionia in Danimarca, in data 12 luglio 2018.

Tra gli uomini ha vinto il belga Emmanuel Lejeune. Tra le donne ha trionfato l'islandese Edda Hannesdottir.

La gara junior ha visto trionfare il danese Valdemar Solok e la danese Augusta Grønberg Christensen.

Il titolo di Campione del mondo di aquathlon della categoria under 23 è andato all'australiano Nathan Breen. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di aquathlon della categoria under 23 l'ucraina Sofiya Pryyma.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2018
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2018
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2018

Campionati del mondo di aquathlon